Sereso Geoffroy Gonzaroua Die (Facobly, 7 november 1984) – alias Serey Die – is een Ivoriaans voormalig voetballer die doorgaans speelde als middenvelder. Tussen 2001 en 2022 was hij actief voor Volcan Junior, CO Korhogo, Stade d'Abidjan, Goulette Kram, ES Sétif, FC Sion, FC Basel, VfB Stuttgart, opnieuw FC Basel, Neuchâtel Xamax, FC Aarau, opnieuw Neuchâtel Xamax en opnieuw FC Sion. Die maakte in 2013 zijn debuut in het Ivoriaans voetbalelftal en kwam uiteindelijk tot eenenzestig interlandoptredens.

Clubcarrière 
Die speelde in zijn vaderland voor Volcan Junior, CO Korhogo en Stade d'Abidjan en kwam vervolgens bij Goulette Kram in Tunesië terecht. In 2007 verkaste de middenvelder naar ES Sétif uit Algerije, waar hij één seizoen actief was. In 2008 verkaste de Ivoriaan naar FC Sion, waarmee hij tweemaal de Schweizer Cup binnen wist te halen. Op 13 december 2012 maakte FC Basel bekend dat Die voor drieënhalf jaar getekend had bij de club. Op 10 februari 2013 debuteerde hij voor Basel, tijdens een 3–0 overwinning op zijn oude club Sion. Die verhuisde in februari 2015 naar VfB Stuttgart.

Na anderhalf jaar keerde de Ivoriaan terug naar FC Basel. Hij tekende hier voor twee jaar, met een optie op een derde seizoen. In januari 2018 werd deze optie gelicht door de Zwitserse club. Acht maanden later voegde Basel nog een jaar toe aan het contract. In de winterstop van het seizoen 2018/19 huurde Neuchâtel Xamax de Ivoriaanse middenvelder voor een halfjaar. Na de verhuurperiode verliet hij Basel en een maand later werd FC Aarau zijn nieuwe club. Neuchâtel Xamax haalde hem in januari 2020 terug. Een half seizoen later keerde hij terug naar FC Sion, waar hij eerder vijf jaar speelde. In de zomer van 2022 zette Dié op zevenendertigjarige leeftijd een punt achter zijn actieve loopbaan.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 12 juli 2022.

Interlandcarrière 
Die debuteerde in het Ivoriaans voetbalelftal op 23 maart 2013. Op die dag werd een WK-kwalificatieduel tegen Gambia met 3–0 gewonnen. De middenvelder mocht van bondscoach Sabri Lamouchi in de basis beginnen en hij werd in de tweede helft gewisseld voor Didier Ya Konan.

Erelijst

Referenties 

Ivoriaans voetballer